"Kemerovo" pode significar:
 Kemerovo, cidade russa
 Oblast de Kemerovo, província russa
 2140 Kemerovo, asteroide

Desambiguações de topônimos